Gulkana steht für:

 Gulkana (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Gulkana River, einen Fluss in Alaska
 Gulkana-Gletscher, einen Gletscher in Alaska